Ángel María José Ignacio Francisco Xavier de Iturbide y Huarte (Santiago de Querétaro, 2 de octubre de 1816-Ciudad de México, 21 de julio de 1872) fue noble mexicano, hijo de Agustín de Iturbide y Ana María Huarte que recibió el título de príncipe mexicano durante el Primer Imperio Mexicano.

Tras la abdicación del Emperador Constitucional, Agustín I de México, el príncipe Ángel se trasladó con su familia a Europa y posteriormente se radicó en los Estados Unidos, donde, en contra de la voluntad de su madre, contrajo matrimonio con Alicia Green (m. 1892), hija de John Green y Nancy Forrest Green, y bisnieta de George Plater, Gobernador de Maryland.

El 13 de septiembre de 1865, renunció a sus derechos dinásticos y se mantuvo en el exilio a cambio de una pensión y de parte del emperador Maximiliano y con el acuerdo que su hijo sería tomado bajo la tutela imperial. Murió en la ciudad de México el 21 de julio de 1872. Sus restos reposan en el Panteón del Tepeyac en el Lote I, Fosa 5. Donde fue inhumado el día 22 de julio de 1872.

Decreto 
El Soberano Congreso Mexicano Constituyente decretó el 22 de junio de 1822 lo siguiente:

Ascendencia

Referencias 

Nacidos en Santiago de Querétaro
Familia Iturbide
Nobles de México
Fallecidos en Ciudad de México